Даскальо — греческий топоним. Может означать:

 Даскалион — остров в проливе Итаки Ионического моря.
  — остров в бухте Толон залива Арголикос Эгейского моря, близ острова Ромби.
 Даскальо (Куфонисия) — остров в архипелаге Куфонисия в Эгейском море.
 Даскальо (Аттика) — село.